Ascendancy – album muzyczny
 Ascendancy – gra komputerowa z 1995 roku